Pai (rivier), een rivier in Noord-Thailand
 Pai (stad), een stad in Noord-Thailand
 Pai (volk), een kleine groep van indianenvolken in de Amerikaanse staat Arizona
 Pai (rok), een vorm van een wikkelrok
 P-Asserted Identity, informatie in de SIP-header bij de start van een VoIP-gesprek